Пологов — русская фамилия. Известные носители:
 Пологов, Павел Андреевич (1913—2001) — советский военный лётчик, участник боёв на Халхин-Голе, Советско-финской и Великой Отечественной войн, Герой Советского Союза, подполковник.

 Пологова, Аделаида Германовна (1923—2008) — русский и советский скульптор. Лауреат государственной премии СССР.